Прво Европско првенство у одбојци за мушкарце одржано је у Риму, Италија од 24. до 26. септембра 1948. године.

На првом првенству учествовало је шест репрезентација: Белгија, Чехословачка, Француска, Холандија, Италија и Португалија. Занимљивост са овог првенства је да се играло у једној групи, системом свако са сваким и да је трајао само три дана.

Првенство је супериорно без изгубљеног сета освојила репрезентација Чехословачке.

Резултати

Коначна табела

Види још 
 Европско првенство у одбојци

Европска првенства у одбојци
Спорт у Риму
Одбојка у Италији
Одбојка у 1948.